Fåret Colette har flere betydninger:
 Fåret Colette (kort version)
 Fåret Colette (lang version)